Les Hauts-Geneveys, commune suisse de canton de Neuchâtel
 Les Geneveys-sur-Coffrane, commune suisse de canton de Neuchâtel
 Les Genevez, commune suisse de canton du Jura